

Patronyme 
 Andrew Breitbart (1969-2012), blogueur et activiste conservateur américain.
  (1951-), psychiatre américain.
 Zishe Breitbart (1893-1925), artiste de cirque juif polonais.

Média 
 Breitbart News, média politique conservateur américain en ligne.

Informatique 
 Breidbart Index, unité de mesure destinée à quantifier le degré de nocivité des messages diffusés sur les newsgroup Usenet.

Homonymie de patronyme